Catedral de Cristo Rey puede referirse a:
 Catedral de Cristo Rey de Ballarat, Australia;
 Catedral de Cristo Rey de Grafton, Australia;
 Catedral de Cristo Rey de Loikaw, Birmania;
 Catedral de Cristo Rey de Gaborone, Botsuana;
 Catedral de Cristo Rey de Belo Horizonte, Brasil;
 Catedral de Cristo Rey de Toledo, Brasil;
 Catedral de Cristo Rey de Gitega, Burundi;
 Catedral de Cristo Rey de Gaspé, Canadá;
 Catedral Basílica de Cristo Rey de Hamilton, Canadá;
 Catedral de Cristo Rey de Moosonee, Canadá;
 Catedral de Cristo Rey de Daloa, Costa de Marfil;
 Catedral de Cristo Rey de Atlanta, Estados Unidos;
 Catedral de Cristo Rey de Lexington, Estados Unidos;
 Catedral de Cristo Rey de Lubbock, Estados Unidos;
 Catedral de Cristo Rey de Portage, Estados Unidos;
 Catedral de Cristo Rey de Selma, Estados Unidos;

 Catedral de Cristo Rey de Superior, Estados Unidos;
 Catedral de Cristo Rey de Cape Coast, Ghana;
 Catedral de Cristo Rey de Aizawl, India;
 Catedral de Cristo Rey de Balasore, India;
 Concatedral de Cristo Rey de Chandigarh, India;
 Catedral de Cristo Rey de Faridabad, India;
 Catedral de Cristo Rey de Kottayam, India;
 Catedral de Cristo Rey de Marthandam, India;
 Catedral de Cristo Rey de Ende, Indonesia;
 Catedral de Cristo Rey de Sintang, Indonesia;
 Catedral de Cristo Rey de Mullingar, Irlanda;
 Catedral de Cristo Rey de Reikiavik, Islandia;
 Catedral de Cristo Rey de Niigata, Japón;
 Catedral de Cristo Rey de Panevėžys, Lituania;
 Catedral de Cristo Rey de Aba, Nigeria;
 Catedral de Cristo Rey de Katowice, Polonia;
 Catedral de Cristo Rey de Liverpool, Reino Unido;
 Concatedral de Cristo Rey de Belgrado, Serbia;
 Catedral de Cristo Rey de Kurunegala, Sri Lanka;
 Catedral de Cristo Rey de Johannesburgo, Sudáfrica;
 Catedral de Cristo Rey de Yambio, Sudán del Sur;
 Catedral de Cristo Rey de Nha Trang, Vietnam;
 Catedral de Cristo Rey de Ndola, Zambia.